Попкович — фамилия.
 Попкович, Владимир Антонович (1935—2021) — белорусский филолог, поэт, переводчик.
 Попкович, Роман Семёнович (1937—2019) — российский государственный и военный деятель.